Die LHJMQ-Saison 2004/05 war die 36. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Während der regulären Saison bestritten die 16 Teams der Liga jeweils 70 Begegnungen. Die Rimouski Océanic, die punktbeste Mannschaft der regulären Saison, errang mit einem Sweep im Play-off-Finale gegen die Halifax Mooseheads die zweite Coupe du Président der Geschichte.

Herausragender Akteur der Spielzeit war Starstürmer Sidney Crosby von den Rimouski Océanic, der sowohl die reguläre Saison als auch die Play-offs als erfolgreichster Punktesammler der Liga beendete und zahlreiche individuelle Trophäen gewann.

Entry Draft 
Vor Saisonbeginn fand am 5. Juni 2004 im Centre Henry-Leonard, die Heimspielstätte der Baie-Comeau Drakkar, der jährliche LHJMQ Entry Draft statt, bei dem sich die Teams die Rechte an verfügbaren Juniorenspielern sichern konnten. Erstgewählter der Veranstaltung war James Sheppard, der von den Cape Breton Screaming Eagles selektiert wurde. Anschließend folgten auf den Plätzen zwei und drei mit Alex Lamontagne und Jason Legault jeweils Verteidiger, bevor direkt danach Benjamin Breault und Pier-Alexandre Poulin als erste Mittelstürmer ausgewählt wurden. Die Lewiston MAINEiacs entschieden ihr Erstrundenwahlrecht, an achter Position, für die Auswahl von Torwart Jonathan Bernier zu nutzen.

Die Talentziehung wurde in 15 Runden ausgetragen, wobei die Mannschaften die Rechte an insgesamt 233 Spielern erwarben. Gesamthaft blieben sieben Wahlrechte ungenutzt; eines in der 13. Runde, zwei in Runde 14 und vier im letzten Durchgang.

Reguläre Saison 
Zum Saisonauftakt am 16. September 2004 traf der amtierende Coupe-du-Président-Sieger Gatineau Olympiques vor 2528 Zuschauern im Robert Guertin Centre auf die Acadie-Bathurst Titan. Die Heimmannschaft setzte sich mit 6:4 durch, wobei Flügelstürmer Guillaume Labrecque den ersten Saisontreffer erzielte.

Die Rimouski Océanic stellten im Saisonverlauf mit 28 Spielen in Folge ohne Niederlage einen neuen Ligarekord auf. Die Mannschaft blieb vom 7. Januar bis 20. März 2005 unbesiegt, wobei in diesem Zeitraum 26 Partien siegreich endeten. Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war neben der ersten Angriffsreihe um Sidney Crosby, Marc-Antoine Pouliot und Dany Roussin ebenfalls Abwehrspieler Patrick Coulombe und All-Star-Verteidiger Mario Scalzo, der erst kurz zuvor von den Victoriaville Tigres nach Rimouski transferiert worden war. In den Play-offs gewann die Mannschaft weitere sieben Begegnungen in Folge und markierte mit der Rekordanzahl von 35 Spielen in Folge ohne Niederlage einen weiteren Ligarekord.

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Division-Sieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Beste Scorer 
Mit 66 Toren, 102 Assists und 168 Punkten führte Sidney Crosby von den Rimouski Océanic mit deutlichen Vorsprung die Scorerliste der LHJMQ an. Ebenfalls die 100-Punkte-Marke durchbrachen seine Sturmpartner Dany Roussin und Marc-Antoine Pouliot sowie Maxime Boisclair im Trikot der Chicoutimi Saguenéens. In der Plus/Minus-Wertung führte Sidney Crosby mit einem Wert von +78. Die meisten Powerplay-Tore erzielte Maxime Boisclair, der 33 Mal in Überzahl traf. Marc-Antoine Pouliot war mit 370 Schüssen der Spieler, der am häufigsten aufs Tor schoss. In Unterzahl war Sidney Crosby mit sieben Toren am häufigsten erfolgreich. 26,2 % der Schüsse von David Desharnais fanden den Weg ins Tor. Mit 262 Strafminuten war Sheldon Wenzel in dieser Saison der böse Bube. Mario Scalzo war mit 24 Toren und 74 Punkten der erfolgreichste Verteidiger. Marek Zagrapan war mit 82 Punkten der erfolgreichste Rookie.

Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Play-offs 
Für die Play-offs qualifizierten sich die 13 punktbesten Mannschaften der Liga, lediglich drei Teams waren entsprechend nicht an der Endrunde vertreten. Die drei Divisions-Sieger Halifax Mooseheads, Rimouski Océanic und Rouyn-Noranda Huskies erhielten ein Freilos für die Achtelfinals und stiegen erst für die Viertelfinalserie in die Play-offs ein.

Play-off-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen 
Die Liga führte neu die Trophée Guy Carbonneau für den besten defensiven Angreifer und die Trophée Kevin Lowe für den besten defensiven Verteidiger ein.

Siehe auch 
 Saison 2004/05 der Ontario Hockey League
 Saison 2004/05 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2005

Quelle 
 Québec Major Junior Hockey League Guide 2011–12, S. 219, 224, 228–234, 236, 251

Einzelnachweise 

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2004/05